Гареу́, Ґареу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південний схід від Парижа, 55 км на схід від Марселя, 25 км на північ від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 2234 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 5548,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Гареу на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Гареу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар